Seven Years — это сборник из немецкого музыканта и продюсера электронной музыки Андре Таннебергера, выпущен 13 июня 2005 года. Пластинка состоит из новых и лучших композиций ATB. На диске представлены восемь новых работ и двенадцать оригинальных треков из всех пяти альбомов.

Обзор 
В число новых работ вошла переработанная версия «Let U Go» с голосом бывшего гитариста-рокера, а ныне немецкого транс-деятеля Яна Лёээля (), который спел в «Believe In Me», также вошедшем в «Seven years». Появилась вторая часть «Трилогии» — «Trilogie Part 2»; композиция с вокалом Николь МакКенна () — «Take Me Over», инструментальная работа «Far Beyond» и «Humanity», записанный с Тифф Лейси ().

Обложка и оформление 
Фотографиями и оформлением альбома впервые занимался сам Марк Шилковски ().

Список композиций

Издания

Форматы 
 CD — содержащий 20 композиций альбома
 CD+DVD — 20 композиций альбома, включая бонус DVD с полной видео коллекцией ATB, десяток фотографий, интервью, репортаж со съёмок клипа «I Don’t Wanna Stop» и эксклюзивную версию видео «Believe In Me»
 CD+DVD американское издание — 20 композиций альбома, 1 ремикс, бонус DVD с клипом 12 клипами

Синглы

Участники записи 
 Тифф Лейси (Tiff Lacey), Ян Лёээл (Jan Löehel), Николь МакКенна (Nicole McKenna), Роберта Картер Харрисон (Roberta Carter Harrison), Андре Таннебергер (André Tanneberger), Дрю Уильямс (Drue Williams), Ёланда Ривера (Yolanda Rivera) — вокал
 Вуди ван Эйден (Woody van Eyden) — сопродюсер
 Ян Лёээл (Jan Löehel) — гитара

Ссылки 
 Официальный сайт ATB
 Официальная страница ATB на сервисе MySpace
 Дискография ATB на Discogs

Альбомы ATB
Альбомы Kontor Records